Владимир Губин:
 Губин, Владимир Андреевич (1934—2003) — русский советский писатель.
 Губин, Владимир Владимирович (1904—1972) — советский государственный и партийный деятель, работник органов безопасности, генерал-лейтенант (1957).